Штегмайер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штегмайер, Маттеус (1771—1820) — австрийский композитор, драматург и либреттист.
 Штегмайер, Фердинанд (1801—1863) — его сын, австрийский дирижёр и композитор.